КОНМЕБОЛ, съкращение от Конфедерасион Судамерикана де Футбол (, CSF Confederación Sudamericana de Fútbol, на португалски Confederação Sul-Americana de Futebol) е административният и ръководен орган на южноамериканския футбол. Основан е на 9 юли 1916 от уругваеца Ектор Ривадавиа Гомес. Настоящ президент от 1986 г. е парагваецът Николас Леос. Седалището на организацията е в Луке, Парагвай. В КОНМЕБОЛ членуват всички южноамерикански държави с изключение на Гвиана, Суринам и Френска Гвиана, които поради исторически, култулни и главно спортни причини са членки на КОНКАКАФ. Официални и равнопоставени езици са испанският и португалският.

Членки на КОНМЕБОЛ 

В КОНМЕБОЛ членуват 10 национални футболни федерации.

Турнири, организирани от КОНМЕБОЛ 
КОНМЕБОЛ организира следните турнири.

На национално ниво 

 Копа Америка (от 1916 г.)
 Квалификации за световни първенства (от 1934 г.)
 Кампеонато Судамерикано Суб 20 (от 1954 г.)
 Кампеонато Судамерикано Суб 17 (от 1985 г.)
 Кампеонато Судамерикано Суб 15 (от 2004 г.)
 Копа Америка де Футсал (от 1967 г.)
 Судамерикано де Футсал Суб 20 (от 2004 г.)
 Судамерикано Феминино (от 1991 г.)
 Судамерикано Феминино Суб 20 (от 2004 г.)
 Судамерикано Феминино Суб 17 (от 2008 г.)
 Судамерикано Феминино де Футсал (от 2005 г.)
 Квалификации за световни първенства по плажен футбол (от 2006 г.)
 Преолимпико Судамерикано Суб 23 (1960 – 2004)

На клубно ниво 
 Копа Либертадорес (от 1960 г.)
 Копа Судамерикана (от 2002 г.)
 Рекопа Судамерикана (от 1989 г.)
 Судамерикано де Клубес де Футсал (от 2004 г.)
 Копа Суруга Банк (от 2008 г.)
 Копа КОНМЕБОЛ (1992 – 1999)
 Суперкопа Судамерикана (1988 – 1997)
 Копа Мерконорте (1998 – 2001)
 Копа Меркосур (1998 – 2001)
 Копа Интерамерикана, заедно с КОНКАКАФ (1969 – 1998)
 Копа Ганадорес де Копа (1970 и 1971)
 Копа Мастер де Суперкопа (1992 и 1994)
 Копа Мастер де КОНМЕБОЛ (1996)
 Копа де Оро Николас Леос (1993 – 1997)
 Копа де Кампеонес Судамериканос (1948)
 Суперкопа де Кампеонес Интерконтиненталес (1968 и 1969)

Президенти на КОНМЕБОЛ 
 1916 – 1936  Ектор Ривадавиа Лопес
 1936 – 1939  Луис О. Салеси
 1939 – 1955  Луис Валенсуела Ермосия
 1955 – 1957  Карлос Дитборн Пинто
 1957 – 1959  Хосе Рамос де Фрейтас
 1959 – 1961  Фермин Соруета
 1961 – 1966  Раул Коломбо
 1966 – 1986  Теофило Салинас Фулер
 1986 –   Николас Леос

Участия на световни първенства 

Членовете на КОНМЕБОЛ имат общо девет спечелени световни титли на всички четири континента, на които са провеждани световни първенства. Толкова имат и членовете на УЕФА, но всичките са спечелени в Европа.

С удебелен шрифт са отбелязани домакините.

 Титли

 Брой участия

Участия на Копа Америка 

Рекордьор по титли на Копа Америка е Уругвай с 15 титли. Уругвай има най-много участия – 41 от 43 турнира.

 Титли

 Участия

Отборите с наклонен шрифт участват на Копа Америка с покана.

Участия на Междуконтиненталната купа и Световното клубно първенство 
В споровете за Междуконтиненталната купа отборите от КОНМЕБОЛ имат лек превес над тези от УЕФА – 22 срещу 21 титли. В наслесника на тази купа – Световното клубно първенство, отборите от КОНМЕБОЛ имат три титли срещу една за представителите на УЕФА.

 Междуконтинентални купи (само отбори от КОНМЕБОЛ)

 Световно клубно първенство (само отбори от КОНМЕБОЛ)

Конфедерации на ФИФА
Футбол в Южна Америка